Viscount steht für:

 ein britischer Adelstitel, siehe Viscount (Adelstitel)
 Viscount (Musikinstrumente), italienischer Musikinstrumentenhersteller
 Viscount (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Viscount Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Vickers Viscount, ein Passagierflugzeug des Herstellers Vickers

Siehe auch:
 Vesconte